Termin -{Sulfonamid}- ima više značenja.

 Sulfonamid (hemija) - sulfonamidna funkcionalna grupa
 Sulfonamid (medicina) - grupa sulfonamidnih antibakterijskih lekova